Houston kan som auktorsförkortning betyda:

 Byron Robinson Houston
 Terry F. Houston

Robotskapade auktorsförkortningar